Nike (z řec. níké, vítězství) může znamenat:

 Níké, v řecké mytologii bohyně vítězství
 Chrám Athény Niké na akropoli v Athénách
 Zlatá Niké, bývalá trofej pro mistra světa ve fotbale
 Niké (jméno)
 Nike, americký výrobce sportovních bot a potřeb
 Nike Air Max, řada modelů tenisek
 Nike+iPod, měřící a registrační zařízení pro běžce
 Projekt Nike, systém protiletecké obrany

podobné
 Nice, město v jižní Francii
 Nika, více významů
 Nika (ocenění), filmová cena udělovaná Ruskou filmovou akademií v Moskvě

Externí odkazy